Talento - em inglês, talent
 Talent show, gênero de programa de televisão

Ou ainda:
 Talent (Oregon)
 Talent (agência de publicidade)

Desambiguações de artes